Il singolare del torneo di tennis Linz Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore German Puentes-Alcaniz che ha battuto in finale Edwin Kempes 7-68, 6-1.

Teste di serie 

 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 German Puentes-Alcaniz (Campione)
 Markus Hipfl (semifinali)
 Alberto Berasategui (secondo turno)

 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 Olivier Rochus (quarti di finale)
 Federico Browne (primo turno)
 Michal Tabara (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Linz Challenger 2000